Ipanemensi – abitanti di Conceição de Ipanema
Ipanemensi – abitanti di Ipanema (Minas Gerais)